El G1 Climax ("G1" significa "Grade One", Primera Clase, en español) es un torneo anual de la empresa de lucha libre New Japan Pro-Wrestling (NJPW) realizado por primera vez en el año 1974. Desde entonces ha cambiado su nombre en distintas ocasiones, hasta mantener el que conserva actualmente en 1991. 
Este torneo es el más importante de NJPW cada año, a tal punto que es considerado como uno de los torneos más prestigiosos en la historia de la lucha libre profesional. Es exclusivo de luchadores categoría "Heavyweight". 
En ocasiones, el torneo ha contado con la invitación de luchadores de otras promociones aliadas de NJPW.

Asimismo, es también considerado como uno de los torneos más complicados de ganar debido a su duro calendario de combates: El torneo inicia con la conformación de dos bloques: "A" y "B" donde los luchadores que conforman cada bloque luchan entre sí en un sistema de todos contra todos bajo las siguientes reglas:
 
 Cada victoria otorga dos puntos al vencedor. 
 Cada lucha dentro de este torneo tiene un límite de tiempo máximo de 30 minutos. En caso de empate por llegar al límite de tiempo, se asignará un punto a ambos luchadores.
 En caso de empate en puntos por el primer lugar de un bloque entre dos luchadores o más, se toma en cuenta como criterio de desempate, las luchas específicas en las cuales los luchadores involucrados hayan participado entre sí, y se dará prioridad al vencedor (o vencedores) de aquellas luchas. En caso de seguir existiendo empate, se asignará una lucha extra.

Los respectivos ganadores de cada bloque, es decir, los que hayan conseguido más puntos, se enfrentarán en una Final. El vencedor consigue una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la IWGP, y desde la edición del año 2012 esa oportunidad se convirtió en un "Certificado de derechos de retador al Campeonato Mundial Peso Pesado de la IWGP en el Tokyo Dome", un contrato por una oportunidad titular por el campeonato en el evento más grande de NJPW, Wrestle Kingdom, que se celebra anualmente el 4 de enero. Al igual que el contrato de Money in the Bank de WWE, el certificado se guarda en un maletín que el luchador debe defender hasta el final del año.

Historia 

NJPW había contado con un torneo anual desde 1974 bajo varios nombres: la World League (1974–1977, basado en el torneo de la World (Big) League de la antigua Japanese Wrestling Association celebrado entre 1959 y 1972); la MSG League (1978–1982); la "International Wrestling Grand Prix (IWGP) League" (1983–1988). La mayoría de estos torneos fueron ganados por la estrella principal fundadora de NJPW, Antonio Inoki.

Aunque el ganador del torneo del año 1983, Hulk Hogan, recibió un cinturón de campeonato, este no es el origen del Campeonato Peso Pesado de la IWGP, sino que su versión inicial que se defendió anualmente contra el ganador de la IWGP League del año correspondiente. El actual Campeonato Peso Pesado de la IWGP fue establecido el año 1987, reemplazando la versión anterior.

En 1989, hubo un World Cup Tournament, que incluyó a luchadores de la entonces Unión Soviética. Mientras que no hubo torneo el año 1990.

Con el dominio de Inoki sobre NJPW desaparecido, la promoción estableció el torneo G1 Climax en 1991 como una plataforma para exhibir a los principales luchadores pesos pesados de la compañía y hacerlos competir en combates de todos contra todos donde los ganadores de las dos divisiones se enfrentarían en la final del torneo. El entonces presidente de NJPW, Seiji Sakaguchi, nombró al torneo en honor a la carrera de caballos G1. Aunque se considera una continuación de los torneos anteriores, oficialmente NJPW no reconoce los torneos anteriores como parte del linaje del G1 Climax. El primer G1 se llevó a cabo entre el 7 de agosto al 11 de agosto de 1991 en el Ryōgoku Kokugikan de Tokio. 

Desde entonces, este torneo se lleva a cabo cada año durante el transcurso de un par de semanas. Usualmente los encuentros solían ser diarios con ambos bloques compitiendo el mismo día, pero desde 2015, NJPW decidió cambiar esta regla con el fin de disminuir el agotamiento físico de los competidores así como reducir riesgos de lesiones, con lo que ahora el número de días del torneo se ha duplicado, pero al mismo tiempo, los luchadores cuyo bloque no compite durante un día de descanso, suelen competir en combates por equipos.

El torneo G1 Climax se ha utilizado a menudo como una plataforma para que NJPW impulse a sus estrellas en ascenso. Las victorias de estos jóvenes luchadores emergentes sobre las leyendas japonesas generalmente llevarían sus respectivas carreras a nuevas alturas. El primer torneo fue creado específicamente para convertir en estrellas a Keiji Mutō, Masahiro Chono y Shinya Hashimoto, tres luchadores de NJPW que acababan de regresar a la promoción después de sus excursiones de aprendizaje en el extranjero. Ganadores anteriores incluyen a Mutō, Chono, Hashimoto, Yuji Nagata, Hiroshi Tanahashi y otros que se han convertido en superestrellas de la lucha libre.

Lista de vencedores

Datos generales 
 Antonio Inoki es el luchador con mayor número de victorias, con 10.
 Masahiro Chono es el luchador con mayor número de victorias (5) bajo el torneo con el nombre de "G1 Climax".
 Usualmente, el Campeón Peso Pesado de la IWGP compite en el torneo, a pesar de que el vencedor (si es que no llega a ser él mismo) posiblemente termine retándolo. Aunque esta regla no siempre se ha cumplido como en 1992, 2001, 2004 y 2008.
 El Campeón Intercontinental de la IWGP siempre ha participado en el torneo, con excepción de la edición 2018 del torneo, en el cual el luchador canadiense Chris Jericho poseía el título.
 Aun así, el campeón siempre es un favorito para ganar el torneo. El campeón ha alcanzado la final en cinco ocasiones, pero solo ha logrado ganarla dos veces: En 1995 cuando Keiji Mutoh ganó el torneo y cuando Kensuke Sasaki lo ganó en el 2000.
 Hiroyoshi Tenzan es el luchador con mayor número de participaciones: 21.
 Durante la historia del torneo, solo tres luchadores gaijins (extranjeros) han podido ganarlo. Andre The Giant y Hulk Hogan cuando el torneo no contaba con la modalidad actual ni con varios requisitos que el torneo adquiriría en los venideros años. Dentro de la modalidad actual, el único luchador en conseguirlo ha sido el canadiense Kenny Omega, en 2016.
 Desde que la modalidad de retar en Wrestle Kingdom se la ha ligado al vencedor del torneo, este derecho puede defenderse en combates; por lo que los adversarios que terminan desafiando al futuro vencedor del torneo son usualmente aquellos que hayan logrado derrotarlo previamente en la fase de bloques.
 Lo mismo pasa con aquellos luchadores que logren derrotar al Campeón Peso Pesado de la IWGP (o a cualquiera de los otros campeones categoría "heavyweight": el Campeón Intercontinental de la IWGP, el Campeón Peso Pesado de Estados Unidos de la IWGP o al Campeón de Peso Abierto NEVER; o hasta incluso la categoría "Junior heavyweight": el Campeón Peso Pesado Junior de la IWGP dentro de la fase de bloques, usualmente suelen tomar los puestos de retadores a estos títulos dentro del camino de días hacia Wrestle Kingdom.
 Desde su implementación hasta ahora, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Kazuchika Okada son los únicos vencedores del G1 Climax que han conseguido ganar el campeonato en Wrestle Kingdom.
 Desde su implementación hasta ahora, Kota Ibushi es el único que ha perdido el maletín.

Defensas y posterior récord en Wrestle Kingdom

Resultados

2012 

La Edición N° 22 del G1 Climax  se realizó desde el 1 de agosto al 12 de agosto de 2012 en las ciudades de Nagoya, Osaka, Sendai, Yokohama, Niigata y Tokio.
Cabe destacar que a diferencia de los anteriores torneos, el Korakuen Hall, el recinto que usualmente solía albergar distintas carteleras del torneo; en esta edición solo albergó una, la correspondiente al segundo día del torneo.

Kazuchika Okada, de 24 años, se convirtió en el ganador más joven del G1 Climax en la historia, rompiendo el récord anterior en manos del entonces Masahiro Chono, de 27 años. Okada también se convirtió en el primer ganador desde Hirooki Goto en ganar el torneo en su primer intento. Karl Anderson se convirtió en el primer extranjero en llegar a la final del torneo desde Rick Rude en 1992.

2013 

La Edición N° 23 del G1 Climax  se realizó desde el 1 de agosto al 11 de agosto de 2013 en las ciudades de Hamamatsu, Nagoya, Osaka, Kanazawa, Sendai, Yokohama y Tokio.
Al igual que la edición del año anterior, el Korakuen Hall, el recinto que usualmente solía albergar distintas carteleras del torneo; en esta edición solo albergó una, la correspondiente al segundo día del torneo.
El 5 de julio de 2013, NJPW anunció a los participantes del torneo, que en esta ocasión incluiría un caso curioso: la participación del líder del Bullet Club en aquel entonces: Prince Devitt, quien era el Campeón Peso Pesado Junior de la IWGP para la realización del torneo, entrando a formar parte de otra categoría de división: la "heavyweight".
En esta ocasión, NJPW anunció que todos los eventos del torneo estarían disponibles en iPPV a través de las plataformas de streaming: Niconico y Ustream, siendo la primera vez que NJPW transmitía internacionalmente el torneo.
 El 8 de agosto, NJPW anunciaría que tanto Hirooki Goto como Hiroyoshi Tenzan habían sufrido lesiones, el primero por una fractura en la mandíbula; y el segundo, por una fractura en las costillas. De esta forma, ambos fueron retirados del resto del torneo, con sus combates restantes siendo declarados como derrotas por abandono.

2014 

La Edición N° 24 del G1 Climax  se realizó desde el 21 de julio al 10 de agosto de 2014 en las ciudades de Kitami, Aomori, Yamagata, Akita, Sendai, Hamamatsu, Tokio, Osaka, Nagoya, Takamatsu, Yokohama, con la final en Tokorozawa en el Seibu Dome por primera vez, en lugar del Ryōgoku Kokugikan en Tokio, que albergaba las finales de todos los años desde que comenzó el torneo. Con 22 participantes, el torneo marcó el G1 Climax más grande de la historia. Al igual que el año anterior, todos los eventos del torneo estuvieron disponibles en iPPV a través de Niconico y Ustream. Kota Ibushi estaba programado para participar en el torneo, pero el 18 de julio NJPW anunció que tendría que retirarse debido a una conmoción cerebral sufrida a principios de mes. Al día siguiente, Tomoaki Honma fue nombrado el reemplazo de Ibushi en el torneo.

2015 

La Edición N° 25 del G1 Climax  se realizó desde el 20 de julio al 16 de agosto de 2015 en las ciudades de Kitami, Shizuoka, Kioto, Takamatsu, Hiroshima, Beppu, Fukuoka, Osaka, Nagoya, Sendai, Iwate, Hamamatsu, Yokohama y Tokio.
Este fue el G1 Climax más largo hasta esa fecha, por ser el primero en llevarse a cabo durante 19 noches. Esta medida se tomó como un ajuste para evitar lesiones y otras posibles afecciones hacia los luchadores, así como para dar más peso a las luchas estelares, con cinco luchas de un solo bloques cada noche, junto con luchas de equipo prelimnares entre los luchadores que se debieran enfrentar al día siguiente.
El 7 de junio de 2016, NJPW anunció a los participantes del torneo, que incluiría un luchador invitado: Michael Elgin, que representaba a Ring of Honor.

Durante la segunda lucha de Shinsuke Nakamura (frente a Michael Elgin), este sufrió una lesión en su codo izquierdo, que le obligó a retirarse del combate por decisión del árbitro.

2016 

La Edición N° 26 del G1 Climax  se realizó desde el 18 de julio al 14 de agosto de 2016 en las ciudades de Kitami, Machida, Fukushima, Nagano, Tokorozawa, Nagoya, Gifu, Takamatsu, Kagoshima, Fukuoka, Osaka, Hamamatsu, Yokohama, Yamagata y Tokio.
El 27 de junio de 2016, NJPW anunció a los participantes del torneo, que incluiría a dos competidores de la promoción Pro Wrestling NOAH: Katsuhiko Nakajima y Naomichi Marufuji. También fue el último torneo G1 de Hiroyoshi Tenzan, quien entró a la competencia tras la retirada de su amigo, Satoshi Kojima.
La final se llevó a cabo el 14 de agosto entre Kenny Omega y Hirooki Goto. La victoria de Kenny Omega fue histórica debido a que era la primera vez que un extranjero ganaba el torneo bajo el nombre del G1 Climax, además de ser el primer debutante en ganarlo desde hace cuatro ediciones pasadas.

2017 

La Edición N° 27 del G1 Climax  se realizó desde el 17 de julio al 13 de agosto de 2017 en las ciudades de Sapporo, Fukushima, Machida, Koriyama, Sendai, Nagaoka, Nagoya, Gifu, Kagoshima, Fukuoka, Matsuyama, Osaka, Hamamatsu, Yokohama y Tokio.
El 20 de junio de 2017, NJPW anunció a los participantes del torneo, que incluía el regreso del agente libre Kota Ibushi, los debuts de Juice Robinson y Zack Sabre Jr. en un torneo G1 Climax, mientras que Yuji Nagata participaba en su decimonoveno y último torneo.
La final se llevó a cabo el 13 de agosto entre Kenny Omega y Tetsuya Naito. A su conclusión, Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter calificó a la edición del G1 Climax de 2017 como "el mejor de la historia".

2018 

La Edición N° 28 del G1 Climax  se realizó desde el 14 de julio al 12 de agosto de 2018 en las ciudades de Sapporo, Nagaoka, Hamamatsu, Nagoya, Takamatsu, Kagoshima, Fukuoka, Osaka, Yokohama y Tokio. Durante la emisión de Wrestle Kingdom 12 se reveló que no se podrá usar el Ryōgoku Sumo Hall para los eventos de los tres últimos días del torneo, incluida la final, debido a las tareas de refacción que efectuarán en el recinto con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunciando que en su lugar se usaron el Nippon Budokan para estos días. 

Durante el tour Kizuna Road, se revelaron los participantes del torneo, así como los bloques que serán conformados por estos, entre los que se destacaban los debuts de los luchadores Hangman Page y Jay White en el torneo. Además, en este torneo se reveló que las 19 fechas del torneo fueron transmitidas en vivo por la plataforma NJPWWorld, con comentarios en inglés. El tema oficial del evento fue "Break the Contradictions" del grupo de rock japonés Man with a Mission.

2019 

La Edición N° 29 del G1 Climax  se realizó desde el 6 de julio al 12 de agosto de 2019 en las ciudades de Dallas, Sapporo, Hiroshima, Nagoya, Takamatsu, Hamamatsu, Fukuoka, Osaka, Yokohama y Tokio. Durante la emisión de Wrestle Kingdom 13 se reveló que se podrá usar nuevamente el Nippon Budokan para los eventos de los tres últimos días del torneo. Este año, el primer día del torneo tuvo lugar en Estados Unidos el 6 de julio desde el American Airlines Center en Dallas, Texas, marcando la primera vez que el torneo se celebra fuera de Japón.

Durante el tour Kizuna Road, se revelaron los participantes del torneo, así como los bloques que serán conformados por estos, entre los que se destacaban los debuts de los luchadores Jon Moxley, KENTA, Shingo Takagi, Taichi, Will Ospreay y Jeff Cobb en el torneo, este último representando a Ring of Honor (ROH). El tema oficial del evento fue "Shine" de LOW IQ 01.

2020 

La Edición N° 30 del G1 Climax  se realizó desde el 19 de septiembre al 18 de octubre de 2020 en las ciudades de Osaka, Sapporo, Kōbe, Nagaoka, Takamatsu, Hiroshima, Okayama, Nagoya, Hamamatsu, Yokohama y Tokio. Esta es la primera vez que el torneo se llevó a cabo en otoño y no en verano como tradicionalmente se hace. Esto se debió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que originalmente, antes de su postergación por la pandemia de COVID-19, estaban programados para celebrarse al mismo tiempo a cuando el torneo generalmente toma lugar.

2021 

La Edición N° 31 del G1 Climax  se realizó desde el 18 de septiembre al 21 de octubre de 2021 en las ciudades de Osaka, Kōbe, Hiroshima, Nagoya, Hamamatsu, Kōchi, Sendai, Yamagata, Yokohama y Tokio. Tetsuya Naito sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante su primera lucha en el torneo, lo que lo obligó a retirarse de él y declarar como derrota por abandono a sus restantes luchas.

2022 

La Edición N° 32 del G1 Climax  se realizó desde el 16 de julio al 18 de agosto de 2022 en las ciudades de Sapporo, Sendai, Nagoya, Hamamatsu, Matsuyama, Osaka, Hiroshima, Nagano y Tokio. El torneo regresó a su calendarización tradicional de verano y contó con 28 luchadores en cuatro bloques.

Véase también

Referencias 

Deporte en Tokio
PPVs de New Japan Pro Wrestling
Torneos de New Japan Pro Wrestling